

Patronyme 
 Charles Marolle (1854-1894), ingénieur et entrepreneur de chemin de fer français.
 Richard Marolle (né en 1963), peintre et antiquaire français.

Toponymie 
 La Marolle-en-Sologne, commune française située dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. 

Homonymie
Homonymie de patronyme